Харин — русская фамилия; имеет женскую форму Харина. Происходит от сокращённой формы имени Харитон. Известные носители:

 Харин, Алексей Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Харин, Василий Петрович (1821—1888) — генерал-майор корпуса флотских штурманов.
 Харин, Василий Петрович (1914—1992) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда (1957).
 
 Харин, Григорий Ефимович (1924—2005) — советский художник.
 Харин, Дмитрий Викторович (род. 1968) — российский футболист.
 Харин, Евгений Валерьевич (род. 1995) — эстонский и российский футболист.
 
 
 Харин, Пётр Романович (1905 — ?) — советский государственный и политический деятель.
 
 
 Харин, Станислав Анатольевич (род. 1967) — Герой Российской Федерации.
 Харин, Юрий Семёнович (род. 1949) — белорусский учёный.

 Харина, Анна Александровна (род. 1998) — чемпионка Европы по плаванию в ластах.

Примечания